Машербрум:

 Машербрум (7821 м) — высочайшая вершина хребта Машербрум (Центральный Каракорум). 
 Машербрум — горный хребет, часть системы Каракорум.